Karlova Ves est un toponyme qui peut désigner :

Karlova Ves, un quartier de la ville de Bratislava.

Karlova Ves, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.